Жарбутак:

Реки 
 Жарбутак (приток Жарлы) — река в России, протекает в Оренбургской области. 
 Жарбутак (приток Камсака) — река в Российской Федерации, протекает в Оренбургской области.

Населённые пункты 
Жарбутак — село в Хромтауском районе Актюбинской области Казахстана, упразднено в 2019 г.